Palamuse se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Palamuse, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Palamuse, târgușor (alevik) în comuna Palamuse (Estonia), reședința comunei.